Игнашевская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области России. Входит в состав Павловского сельского поселения.

История 
В «Списке населенных мест Российской империи», изданном в 1879 году, населённый пункт упомянут как деревня Игнашевская (Брюхово) Каргопольского уезда (3-го стана), при колодцах, расположенная в 17,75 верстах от уездного города Каргополя. В деревне насчитывалось 15 дворов и проживало 103 человека (52 мужчины и 51 женщина).

По данным 1905 года имелось 25 дворов и проживало 116 человек (53 мужчины и 63 женщины). В административном отношении деревня входила в состав Малошальского общества Лодыгинской волости. Имелось 21 лошадь, 29 коров и 60 голов прочего скота.

География 
Деревня находится в юго-западной части Архангельской области, в южной зоне средней тайги, к северу от автодороги , на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к востоку-северо-востоку (ENE) от города Каргополя, административного центра района.

Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Каргопольского района